Bratton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bratton, Shropshire, ort i England, 
 Bratton, Wiltshire, ort i England, 
 Bratton, Somerset, ort i Minehead Without, Somerset, England, 
 Bratton Clovelly, ort i Devon, England, 
 Bratton Fleming, ort i Devon, England,  
 Bratton Seymour, ort i Somerset, England,